Тимур Талгатович Досмагамбетов (; 1 мая 1989, Кокчетав, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Астана» и сборной Казахстана.

Карьера 
Воспитанник кокшетауского футбола.

На взрослом уровне дебютировал в 2007 году в клубе первой лиги «Аксу» (Степногорск). С 2008 года выступал в высшей лиге за «Окжетпес».

В 2013 году играл в составе клуба «Восток». В 2014—2015 годах играл за клуб «Тараз».

В 2016 году подписал контракт с клубом «Тобол» (Кустанай), за который провел 23 матча в чемпионате Казахстана. В 2017 году вновь играл за клуб «Окжетпес».

В 2018—2021 годах играл за клуб «Ордабасы». В 2021 году играл за клуб «Тараз».

С 2022 года — игрок клуба «Шахтёр» (Караганда).

Достижения 
 «Актобе»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2010
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2019
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Аксу» Степногорск
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Астана» (2009)